Janówek (powiat Jeleniogórski) is een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in de gemeente Jeżów Sudecki.
 Janówek (powiat Gostyniński) is een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Gostyniński.
 Janówek (gemeente Mełgiew) is een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Świdnicki (lubelski).
 Janówek (powiat Węgrowski) is een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Węgrowski.
 Janówek (powiat Garwoliński) is een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Garwoliński.
 Janówek (powiat Grójecki) is een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki.
 Janówek (powiat Wrocławski) is een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in de powiat Wrocławski.
 Janówek (powiat Otwocki) is een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Otwocki.
 Janówek Drugi is een plaats in het Poolse district Legionowski, woiwodschap Mazovië.
 Janówek (Podlachië) een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Augustowski.
 Janówek Dolny is een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Augustowski.
 Janówek Górny is een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Augustowski.
 Janówek Duranowski is een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski.
 Janówek Żdżarowski is een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski.
 Janówek Pierwszy is een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Legionowski. 
 Lisowo-Janówek is een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Siemiatycki.
 Parzeń-Janówek is een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki.